Peregudow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Igorewitsch Peregudow (* 1963), russischer Balletttänzer, Choreograf und Regisseur
 Wladimir Nikolajewitsch Peregudow (1902–1967), sowjetischer Wissenschaftler, Schiffbauer und Kapitän